Unierte Kirchen steht für:

 Katholische Ostkirchen, der römisch-katholischen Kirche angehörige Kirchen, die den Gottesdienst in einem ostkirchlichen Ritus feiern
 Unierte Kirchen (evangelisch), aus der Vereinigung verschiedener evangelischer Konfessionen hervorgegangene Kirchen

Siehe auch:
 Kirchenunion
 Teilkirche
 Unionismus (Protestantismus)
 Unionskirche
 Unitarismus (Religion)